K100 oder K 100 steht für:
 BMW K 100, deutsche Motorradbaureihe
 Grand Power K100, slowakische Selbstladepistole
 FFL Alysse (K 100), britisch-französische Korvette der Flower-Klasse (1940)

K-100 steht für:
 KS-172, russische Luft-Luft-Lenkwaffe
 Timm K-100 Collegiate, US-amerikanisches Flugzeug von Timm Airplane Co

K100